Первый турнир Балтийской баскетбольной лиги состоялся в 2005 г. После того, как в национальных первенствах трех прибалтийских стран было сыграно по два круга, лучшие клубы стартовали в розыгрыше регулярного чемпионата ББЛ. При этом учитывались результаты матчей, ранее сыгранных клубами одной страны в национальных первенствах. После двухкругового турнира лучшие команды в финале четырёх разыграли звание чемпиона ББЛ. Чемпионат стартовал в январе, а завершился уже в апреле. Кроме того, параллельно проходили матчи во втором дивизионе .

Участники
В первом турнире Балтийской баскетбольной лиги приняло участие 24 команды из трёх стран — 9 из Литвы, 8 из Латвии, 7 из Эстонии. Разницу в классе отражало не только количество команд-участниц, но и их распределение по дивизионам. В первом дивизионе играли пять литовских, три латвийских и два эстонских клуба, во втором дивизионе — четыре литовских, пять латвийских и пять эстонских клубов. То есть большинство литовских команд выступало в первом дивизионе, а латвийских и эстонских — во втором.

1-й дивизион

Регулярный сезон 
Результаты двухкругового турнира подтвердили преимущество пяти литовских команд, занявших места в диапазоне от первого по шестое. Между ними смог вклиниться только латвийский Вентспилс, финишировавший третьим. Остальные латвийские команды, так же, как и обе эстонские, заняли места внизу турнирной таблицы.

Финал четырёх 
Четыре лучших команды по итогам регулярного первенства сыграли в финале четырёх, который прошёл в Вильнюсе на Сименс Арене. Единственный латвийский клуб стал лишь четвёртым, оставив все призовые места литовцам. Первым победителем Балтийской баскетбольной лиги стал вильнюсский Жальгирис.

2-й дивизион

Регулярный сезон 
Во втором дивизионе соревновалось 14 команд, поэтому их было решено разделить на две группы по семь команд. По четыре лучшие команды из каждой группы получили право сыграть в плей-офф второго дивизиона. Этого сумели добиться все четыре литовские команды, по две латвийских и эстонских.

Плей-офф 
Вышедшие в плей-офф восемь команд в четвертьфинальных матчах разыграли четыре путёвки в финал четырёх, который состоялся в Паневежисе. В четвертьфиналах игралось по два матча, на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей.

Финал четырёх

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на официальном сайте ББЛ

2004 год в баскетболе
2005 год в баскетболе
Балтийская баскетбольная лига